Евре́йский алфави́т ( а́леф-бет иври́) — алфавит, используемый в иврите, а также идише, ладино и других еврейских языках диаспоры. Также использовался в караимском и крымчакском языках.

Поскольку в иврите используется консонантное письмо, весь алфавит состоит из согласных букв, однако некоторые из них используются также для записи гласных в иврите и, в особенности, в других языках диаспоры.

Алфавит 
 

В алфавите — 22 буквы, заглавные буквы отсутствуют. Пять букв имеют по два начертания — основное (используемое в начале и середине слова) и конечное. В иврите все буквы — согласные, но четыре из них: א áлеф, ה хе, ו вав, י йод иногда используются для записи гласных (матрес лекционис). Для полной записи гласных используется система диакритических знаков — огласовок (некудóт — «точек»), ставящихся под или над буквой. Ранее использовались также специальные значки (тáги), которые выполняли функцию орнамента, украшавшего некоторые буквы еврейского алфавита. В идише алфавит — полный, буквы: א алеф, ו вов, י йуд, ע аен утратили роль согласных и превратились в гласные; кроме того, существуют диграфы для обозначения некоторых дифтонгов.

Еврейские буквы также используются для записи чисел: каждой букве приписано числовое значение, см. еврейские цифры.

Таблица

Примечания 
 Русская транслитерация, данная в таблице, приблизительна.

История 
В I тысячелетии до н. э. (960—585) евреи начинают использовать древнееврейское письмо — систему, подобную финикийской, широко использовавшейся на Ближнем Востоке в конце 2 тысячелетия до н. э. Наиболее старыми из известных документов, использующих эту систему, являются , таблички из Гезера (~950 г. до н. э., эпоха царя Соломона), а также стела и другие надписи Меса (царя Моавитского, ~850 г. до н. э.). Многие особенности древнееврейского письма унаследовало самаритянское письмо.

Во время вавилонского плена евреи постепенно прекращают пользоваться старой письменностью и к 535 г. до н. э. переходят на вавилонское арамейское письмо (в свою очередь, также произошедшее от финикийского), так называемое еврейское квадратное письмо.

Несмотря на то, что в средние века в каждом регионе появлялись свои стилизации, написание букв этого алфавита дошло до наших времён, почти не изменившись. При возникновении еврейских языков диаспоры квадратный еврейский шрифт адаптировался для записи этих языков.

Квадратные буквы часто использовались как украшения в архитектуре.

Огромное развитие получило искусство каллиграфии и микрографии.

 История согласно иудаизму 

Согласно Торе, первые Скрижали Завета были получены Моисеем от Бога и были сделаны самим Богом, включая шрифт, которым были высечены заповеди, также являвшийся произведением самого Бога.
скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии.
Однако ещё до этого Бог повелевает Моисею записать историю сражения с амаликитянами в книгу:
И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.

Мишна называет квадратный шрифт, которым можно писать свитки Торы и другие священные тексты, «ассирийским» (ашурит). Это название толкуется как намёк на то, что шрифт был восстановлен пророками Ездрой и Неемией, прибывшими в Святую Землю во главе вернувшихся вавилонских изгнанников. За это они также получили прозвище «софрим» — «Писцы».

Другое упоминание происхождения формы квадратного шрифта со скрижалей приводится в Вавилонском Талмуде:
Сказал рав Хисда: Мем и Самех, что на скрижалях, держались чудесным образом. И (ещё) сказал рав Хисда: текст на скрижалях можно было читать как с передней стороны, так и с задней, например: נבוב בובן (רהב בהר) סרו ורס.

В Талмуде приводится версия, согласно которой квадратный шрифт был изначальным священным шрифтом, но во времена Храмов евреи не пользовались священным шрифтом для будничных целей, а только для переписывания свитков Торы, поэтому правила написания стали забываться, для чего Писцам и понадобилось восстановить эти правила, которые были также утверждены Мужами Великого Собрания и позднее описаны в Устной Торе.

В Талмуде можно найти лишь некоторые замечания по поводу формы букв этого шрифта, что вызвало споры в более поздней галахической литературе насчёт некоторых деталей формы букв.

Также существуют древние рукописи, однако все они были написаны не ранее периода Второго Храма — например, свитки Кумранской общины. По преданию, в пражской синагоге Алт-Ной Шул находился свиток Торы, написанный самим Ездрой. Любавичский ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон, когда был в Праге в 1918 году, якобы видел этот свиток. Также этот свиток упоминается во множестве более ранних книг, например, по нему сверял текст Торы Маймонид.

Стоит заметить, что поскольку Ездра родился ещё до вавилонского плена, то он вполне мог видеть свиток Торы, находившийся в первом Храме — один из свитков, по преданию написанных самим Моисеем, оставленный в Скинии, а затем в Храме для сверения текста последующих копий.

 Варианты начертаний букв 

Примечание. Отсутствующие в таблице буквы древнееврейского письма схожи по начертанию с финикийскими.

 Религиозное значение 
Мистический смысл букв раскрывается в каббалистической литературе: в книге Зоар (разделы «Буквы раби Амнона-Саба» и «Ситрей отийот») и в мидраше «Отийот де раби Акива» («Буквы рабби Акивы»).

Для трактования священных писаний и поиска скрытых смыслов используются гематрия (вычисления по числовым значениям букв) и темура (таблицы замены одних букв другими).

Поскольку Бог создал мир десятью речениями, то буквы святого языка считаются также различными проявлениями Его влияния в мире. Таким образом, название каждой вещи на святом языке является отражением его сущности и заложенной в нём Божественной энергии. Комментаторы Торы поясняют, что первый человек, Адам, мог видеть эту сущность, поэтому он давал названия животным.

Существуют различные виды алфавитов, которые используются для толкования Писания:

 אתב"ש — когда א заменяется на ת, а ב на ש и так далее;
 תשר"ק — алфавит в обратном порядке;
 אי"ק בכ"ר — единицы, десятки, сотни (гематрия);
 אטי"צ — когда 1 заменяется на 9, 2 на 8 и т. д.; то же с десятками и сотнями; буквы ה,נ,ך значение которых, соответственно, — 5, 50, 500, — не имеют замены.

В книге «Зоар» объясняется, что очертания черных букв на белом фоне передают постигнутые каббалистами различные возможные соотношения между силами природы, недоступными для пяти органов чувств человека.

 Юникод 
Еврейские буквы и другие знаки в Unicode'' находятся в интервалах от U+0590 до U+05FF и от U+FB1D до U+FB40. Сюда входят буквы, лигатуры, комбинируемые знаки (огласовки и знаки кантилляции) и символы пунктуации.

Примечание: символы װ ױ ײ יִ ײַ предназначены для идиша и не используются в иврите; символы אַ אָ также предназначены для идиша, и хотя в иврите такие сочетания буквы алеф с диакритическими знаками существуют, они не имеют там статуса буквы, и их набирают как сочетания, а не при помощи этих символов Юникода.

См. также 
 Силоамская надпись
 История письменности, хронология
 Нотарикон
 Темура

Примечания

Литература

Ссылки 
 Virtual Museum of Ancient Semitic Script (на англ.).

Иудаизм
Консонантные письменности